Formateur est un nom commun signifiant celui qui forme. 

Formateur peut désigner :
 formateur, pour le métier de formateur d’adulte ;
 formateur, pour la personne chargée de former le gouvernement, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg, en Israël et en République tchèque.

Voir aussi 
 Formateur indépendant, un formateur travaillant à son propre compte et disposant d'un statut légal (contrairement au formateur vacataire)